TSV 1860 Rosenheim (celým názvem: Turn- und Sportverein 1860 Rosenheim e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorském městě Rosenheim. Založen byl 20. října 1860 pod názvem FTF Rosenheim. Fotbalový oddíl byl založen v roce 1919. Svůj současný název nese od roku 1950. Od sezóny 2016/17 působí v Regionallize Bayern, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Jahnstadionu s kapacitou 6 000 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl šermu, lehké atletiky, plavání, gymnastiky, tenisu, triatlonu, basketbalu a fitnessu.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1860 – FTF Rosenheim (Freiwillige Turner-Feuerwehr Rosenheim)
 1870 – TV 1860 Rosenheim (Turnverein 1860 Rosenheim)
 1945 – zánik
 1946 – obnovena činnost pod názvem ASV Rosenheim (Allgemeinen Sportverein Rosenheim)
 1950 – TSV 1860 Rosenheim (Turn- und Sportverein 1860 Rosenheim e. V.)

Získané trofeje 

 Bayerischer Pokal ( 2× )
 1998/99, 2012/13

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1946–1948: Landesliga Bayern Süd
 1960–1961: 1. Amateurliga Bayern Süd
 1963–1970: Landesliga Bayern Süd
 1970–1972: Bezirksliga Oberbayern Ost
 1972–1976: Landesliga Bayern Süd
 1976–1978: 1. Amateurliga Bayern
 1978–1982: Fußball-Bayernliga
 1982–1995: Landesliga Bayern Süd
 1995–1996: Fußball-Bayernliga
 1996–1997: Landesliga Bayern Süd
 1997–1998: Fußball-Bayernliga
 1998–2009: Landesliga Bayern Süd
 2009–2012: Fußball-Bayernliga
 2012–2014: Fußball-Regionalliga Bayern
 2014–2016: Fußball-Bayernliga Süd
 2016– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1919
Sportovní kluby založené v roce 1860
TSV 1860